Bevan ist der Familienname folgender Personen:
 Alick Bevan (1915–1945), britischer Radrennfahrer
 Aneurin Bevan (1897–1960; bekannt als Nye Bevan), britischer Politiker der walisischen Labour Party
 Anthony Ashley Bevan (1859–1933), britischer Orientalist
 Antony Bevan (1911–1971), britischer Autorennfahrer
 Bev Bevan (* 1945), britischer Schlagzeuger
 Billy Bevan (eigentlich William Bevan Harris; 1887–1957), australischer Filmschauspieler und Komiker
 Brian Bevan (* 1937), englischer Fußballspieler
 Bridget Bevan († 1779), walisische Pädagogin und Wohltäterin
 Brinn Bevan (* 1997), britischer Kunstturner
 Christopher Bevan (* 1937), simbabwischer Segler
 Daisy Bevan (* 1992), britische Schauspielerin
 David Bevan (* 1989), irischer Fußballspieler
 Derek Bevan (* 1947), walisischer Rugby-Union-Schiedsrichter
 Donald Bevan (1920–2013), US-amerikanischer Dramaturg
 Edward Bevan (1907–1988), britischer Ruderer
 Edward John Bevan (1856–1921), britischer Chemiker, einer der Erfinder der Viskosefaser
 Emily Bevan (1982), britische Schauspielerin
 Fred Bevan (1879–1935), englischer Fußballspieler
 John Bevan (1948–1986), walisischer Rugbyspieler und -trainer
 June Bevan (* 1931), australische Badmintonspielerin
 Kelsey Bevan (* 1990), neuseeländische Ruderin
 Mitchell Bevan (* 1991), australischer Fußballspieler
 Natalie Bevan (Natalie Ackenhausen; 1909–2007), britische Künstlerin
 Nigel Bevan (* 1968), britischer Speerwerfer
 Paul Bevan (* 1952), englischer Fußballspieler
 Scott Bevan (* 1979), englischer Fußballspieler
 Sophie Bevan (geboren 1983), britische Opernsängerin der Stimmlage Sopran
 Sydney Bevan (1838–1901), Komponist
 Tim Bevan (* 1958), neuseeländischer Filmproduzent
 Tony Bevan (* 1956), englischer Musiker
 Tony Bevan (Maler) (* 1951), englischer Maler
 Vince Bevan (1921–1996), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Bevan-Punkt